Гаджиев Магомед:
 
 Гаджиев, Магомет Имадутдинович (1907—1942) — моряк-подводник, Герой Советского Союза, в честь которого назван город Гаджиево.
 
 Гаджиев, Магомед Тажудинович (род. 1965) — российский политический деятель, депутат Госдумы.